Тлальтенанго-де-Санчес-Роман:
 Тлальтенанго-де-Санчес-Роман — город в Мексике, входит в муниципалитет Тлальтенанго-де-Санчес-Роман штата Сакатекас.
 Тлальтенанго-де-Санчес-Роман — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.